Hospital Universitario de Móstoles Urgencias - ziekenhuis in Móstoles, provincie Madrid
 Hospital de Móstoles (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis